Issorissoq bezeichnet:
 Issorissoq (Insel, Arsiviup Avannaa), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Issorissoq (Insel, Paakitsoq), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Issorissoq (Insel, Ikaarissat), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Issorissoq (Insel, Kitsissut), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Issorissoq (Insel, Tulugartalik), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Issorissoq (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Issorissoq (Insel, Sarpiusat), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Issorissoq (Insel, Savik), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Issorissoq (Insel, Illorsuit Qeqertaat), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Issorissoq (Insel, Nuussuaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland